А́рмстро́нг () — английская фамилия и топоним.

Фамилия

А 
 
 Армстронг, Айван (1928—2014) — новозеландский хоккеист на траве и тренер.
 Армстронг, Алан (род. 1946) — английский актёр.
 Армстронг, Артур Хилари (1909—1997) — британский антиковед, переводчик Плотина.
 Армстронг, Арчибальд (ум. 1672) — английский придворный шут, известный под прозвищем Арчи.

Б 
 Армстронг, Бесс (род. 1953) — американская актриса.
 Армстронг, Би Джей (род. 1967) — американский баскетболист.
 Армстронг, Билли (1891—1924) — американский актёр.
 Армстронг, Билли Джо (род. 1972) — американский панк-музыкант.

В 
 Армстронг, Вик (род. 1946) — голливудский постановщик трюков, дублёр и режиссёр.

Г 
 Армстронг, Генри (1912—1988) — американский боксёр-профессионал.
 Армстронг, Генри Эдвард (1848—1937) — английский химик.

Д 
 Армстронг, Даг — канадский кёрлингист.
 Армстронг, Даррелл (род. 1968) — американский баскетболист и тренер.
 Армстронг, Дебби (род. 1963) — американская горнолыжница.
 Армстронг, Десмонд (род. 1964) — американский футболист.
 Армстронг, Джеймс (1728—1800) — американский деятель борьбы за независимость в США, кандидат в президенты США на выборах 1789 года.
 Армстронг, Джим (род. 1950) — канадский кёрлингист, паралимпиец.
 Армстронг, Дженни (род. 1970) — австралийская яхтсменка.
  (род. 1946) — американский гражданский активист.
 Армстронг, Джерри Джозеф (род. 1954) — североирландский футболист и футбольный тренер.
 Армстронг, Джиллиан (род. 1950) — австралийская кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, арт-директор и актриса.
 Армстронг, Джо (род. 1978) — британский актёр.
 
 Армстронг, Джонас (род. 1981) — британский актёр.
 Армстронг, Джордж Эдвард (1930—2021) — канадский хоккеист, член Зала хоккейной славы
 Армстронг, Дилан (род. 1981) — канадский легкоатлет (толкание ядра).
 Армстронг, Дэвид (1926—2014) — австралийский философ.
 Армстронг, Дэн — американский гитарист, музыкальный мастер и сессионный музыкант.

К 
 Армстронг, Карен (род. 1944) — британский религиовед, философ и публицист.
 Армстронг, Кен (1924—1984) — английский и новозеландский футболист и футбольный тренер.
 Армстронг, Кёрли (1918—1983) — американский баскетболист и тренер.
 Армстронг, Колби (род. 1982) — канадский хоккеист.
 Армстронг, Крис (род. 1971) — английский футболист.
 Армстронг, Кристин (род. 1973) — американская велогонщица.
 Армстронг, Крэйг (род. 1959) — британский композитор.

Л 
 Армстронг, Луи (1901—1971) — американский джазовый трубач, вокалист и руководитель ансамбля.
 Армстронг, Лэнс (род. 1971) — американский велогонщик.

Н 
 Армстронг, Нил (1930—2012) — американский астронавт, первый человек, ступивший на Луну.
 Армстронг, Нил (1932—2020) — канадский хоккейный судья, член Зала хоккейной славы.

Р 
 Армстронг, Райан Кира (род. 2010) — американская актриса.
 Армстронг, Расс (Расселл Х. Армстронг; род. 1962) — американский кёрлингист.
 Армстронг, Рой Фрейзер (1889—1983) — канадский инженер.
 Армстронг, Роман Адамович (1790—1865) — горный инженер, генерал-лейтенант.
 Армстронг, Роберт (1890—1973) — американский актёр.
 Армстронг, Роберт Голден (1917—2012) — американский актёр и драматург.

С 
 Армстронг, Самира (род. 1980) — американская актриса.
 
 Армстронг, Стюарт (род. 1992) — шотландский футболист.

Т 
 Армстронг, Тим (род. 1966) — американский панк-музыкант.

У 
 
 Армстронг, Уоррен Эдвард (1946—2012) — американский баскетболист.

Х 
 Армстронг, Хелен (1875—1947) — канадская борец за права женщин, одна из организаторов Виннипегской всеобщей забастовки.
 Армстронг, Хелен Мейтленд (1869—1948) — американская художница.

Ч 
 Армстронг, Чарли — внук Луи Армстронга.
 Армстронг, Чарльз (1881—1952) — американский гребец.

Э 
 Армстронг, Эдвард (1878—1945) — английский учёный.
 Армстронг, Эдвин (1890—1954) — американский инженер в области радиоэлектроники, изобретатель супергетеродина и частотной модуляции.
 Армстронг, Элизабет Адела (более известна под фамилией Форбс; 1859—1912) — канадская художница-постимпрессионист.
 Армстронг, Элизабет Энн (род. 1983) — американская ватерполистка.

Топоним

Города 
 Армстронг — в Аргентине.
 Армстронг — в Канаде.
 Армстронг — в США.
 Армстронг — в США.
 Армстронг — в США.

Округа 
 Армстронг — округ в США, штат Пенсильвания.
 Армстронг — округ в США, штат Техас.

Предприятия 
 Armstrong Whitworth — английская машиностроительная компания, основанная Уильямом Армстронгом.
 Armstrong World Industries — американская компания, производитель подвесных потолков.

Прочее 
 Armstrong Whitworth Whitley — английский бомбардировщик Второй мировой войны.
 Армстронг — кратер на видимой стороне Луны.
 Армстронг-Уитворт — лёгкий пулемётный бронеавтомобиль Вооружённых сил Российской империи.
 Клан Армстронг — один из кланов равнинной части Шотландии, а также Ольстера.

См. также